Der Launch Complex 22 (LC-22) ist eine nicht mehr genutzte Startrampe der Cape Canaveral Air Force Station (heute CCSFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Sie wurde vom Ende der 1950er Jahre, ebenso wie die Schwesterrampe LC-21 für die Entwicklung der Goose- und Mace-Raketen genutzt.

Danach wurde die Startrampe nicht mehr genutzt und Anfang der 1970er Jahre offiziell stillgelegt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Complex 22
Raketenstartplatz#
Verkehrsbauwerk in Florida
Bauwerk im Brevard County